Nemzeti Munkapárt magyar politikai párt (1910–1918)
 Izraeli Munkapárt (1968 óta)
 Koreai Munkapárt (Csoszon Rodongdang; Észak-Korea) (1949–)
 Munkapárt (Dél-Korea) (Nodongdang; Dél-Korea)
 Munkapárt (Írország), írországi politikai párt (1912–)
 Észak-Korea Munkapártja (1946–1949)
 Dél-Korea Munkapártja (1946–1949)
 Munkapárt (Málta)